BX442 — спиральная галактика с тремя рукавами в созвездии Пегас. Её красное смещение, примерно равное 2, соответствует 10,7 млрд световых лет (3 млрд лет после Большого Взрыва), что делает её самой древней из известных спиральных галактик. Была обнаружена на снимках телескопа Хаббл; более тщательное изучение проводилось с помощью телескопа Кек II в обсерватории Кека. Предполагается, что форма связана с эффектами гравитационного взаимодействия с карликовой галактикой в её окрестностях.

См. также 
 UDFj-39546284

Примечания

Ссылки 
 SIMBAD
 VizieR
 David R. Law, Alice E. Shapley, Charles C. Steidel, Naveen A. Reddy, Charlotte R. Christensen & Dawn K. Erb (2012-7-17). «High velocity dispersion in a rare grand-design spiral galaxy at redshift z = 2.18»(pdf)

Спиральные галактики